Сухая Берёзовка — село в Бобровском районе Воронежской области.

Административный центр Сухо-Берёзовского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. Карла Маркса,
 ул. Кирова,
 ул. Ленинская,
 ул. Новая,
 ул. Октябрьская,
 ул. Советская,
 ул. Чапаева,
 ул. Журина.

Примечания

Ссылки 
 [vrnguide.ru/t-admin/bobrovskij-district/selo-sukhaya-berjozovka.html село Сухая Берёзовка — Воронежский Гид]

Населённые пункты Бобровского района